Ю́рий Анто́нович Зубако́в (27 ноября 1943, Чита, РСФСР, СССР — 18 октября 2022) — российский государственный деятель, юрист-правовед, дипломат и разведчик.

Биография 
Проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте в 1963—1966 гг.

С 1966 года работал на различных должностях в органах КГБ СССР. Окончил Высшую школу КГБ в 1970 году по специальности «юрист-правовед».

 1991—1996 — заместитель директора Службы внешней разведки Российской Федерации.
 1996—1998 — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.
 1998—1999 — руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации — Министр Российской Федерации в правительстве Евгения Примакова.
 1999—2003 — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Литовской Республике.
 2003—2004 — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова.
 2004—2011 — заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.
 2012—2014 — советник Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанка).

Скончался 18 октября 2022 года, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы (участок 36).

Семья 
Был женат, имел дочь и сына.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посол (25 июля 1996).

Классный чин 
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Награды и звания 
 Вице-адмирал
 Орден Красной Звезды
 Орден Дружбы (Россия)
 Орден «За военные заслуги» (Россия)

Примечания

Ссылки 
 Совет безопасности РФ. Ю. А. Зубаков
 Урал-пресс «Политика»
 Российская газета

Выпускники Высшей школы КГБ СССР
Сотрудники Службы внешней разведки России
Заместители министра иностранных дел Российской Федерации
Послы Российской Федерации в Литве
Послы Российской Федерации в Молдавии
Руководители Аппарата Правительства Российской Федерации
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Внешэкономбанк
Похороненные на Троекуровском кладбище